Juck bezeichnet

Juck (Flächenmaß), ein Flächenmaß im Herzogtum Oldenburg, im Besonderen ein Ackermaß
Juck (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Wohnplatz Moitzfeld von Bergisch Gladbach
Siehe auch:
 Juk